Вороничев — фамилия; имеет женскую форму Вороничева.
 Вороничев, Лев Ильич (1926—2014) — деятель советской оборонной промышленности, лауреат Государственной премии СССР.
 Вороничев, Николай Максимович (1915—1982) — советский конструктор, лауреат Ленинской премии.